Busnovi je lahko:
 Busnovi, Bosna in Hercegovina
 Busnovi, Hrvaška